BDSF steht für:

 Bedek Special Freighter, Flugzeugtyp, siehe Boeing 767#Boeing 767-200(BD)SF
 Belgische DansSport Federatie (Belgische Tanzsportvereinigung)

BdSF steht für:

 Bodo Security Force, separatistische Organisation in Indien, siehe Separatistische Organisationen im Nordosten Indiens

BDSF